Mesopotamia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mesopotamiá (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Mesopotamía, ort, Västra Makedonien, Nomós Kastoriás, 

Robotskapade Greklandförgreningar